Список млекопитающих, обитающих на территории Финляндии

Из 70 указанных в таблице видов один находится под критической угрозой, три вида находятся в близком к угрожающему состоянии. Видов, находящихся под угрозой исчезновения, нет.

Условные обозначения для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Списки животных Финляндии